UPA steht als Abkürzung für:

 Flughafen Punta Alegre in Kuba nach dem IATA-Code
 United Progressive Alliance, eine Allianz politischer Parteien in Indien
 Ukrajinska Powstanska Armija, Ukrainische Aufstandsarmee
 Ulipristalacetat, ein Arzneimittel in der Gynäkologie
 Una Pro Animalia, Tierschutzorganisation
 United Productions of America, US-amerikanisches Trickfilmstudio
 Universal Powerline Association, siehe Diseño de Sistemas en Silicio
 Uralisches Phonetisches Alphabet
 Urokinase, Enzym
 Una Pro Animalia, Tierschutzorganisation
 União das Populações de Angola, eine angolanische Unabhängigkeitsbewegung, ab 1962 FNLA
 German UPA, Vertretung für Fachkräfte aus dem Bereich Software-Ergonomie im deutschsprachigen Raum

UPA